

Sigle 
 Věci veřejné – Affari Pubblici, partito politico ceco
 Visual Vernacular – forma d'arte derivante dalla lingua dei segni

Codici 
 VV – codice vettore IATA della Aerosvit
 VV – codice HASC di Vevčani (Macedonia del Nord)
 VV – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Vibo Valentia (Italia)

Sigle automobilistiche 
 VV – Targa automobilistica della Provincia di Vibo Valentia